Noorderheide (Vierhouten), een landgoed in Vierhouten
 Noorderheide (Blaricum), een heidegebied van het Goois Natuurreservaat bij Blaricum in Noord-Holland